Lubjenc ist der sorbische Name von

 Mehltheuer (Großpostwitz), Ort in Sachsen
 Mehltheuerberg, Berg in Sachsen